Az 1957–1958-as magyar férfi röplabdabajnokság a tizenharmadik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A MÁV VSC új neve Testvériség SE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1959
Népsport 1958.07.03.

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag